Adım Farah è un serial televisivo drammatico turco, trasmesso su Fox dal 1º marzo 2023. È diretto da Recai Karagöz, scritto da Deniz Dargı, Cem Görgeç e Cenk Boğatur, prodotto da O3 Medya ed ha come protagonisti Demet Özdemir ed Engin Akyürek. È un adattamento turco della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia.

Trama 
Farah Erşadi è una ragazza iraniana di ventotto anni fuggita dall'Iran in Francia che sei anni prima, dopo aver scoperto di essere incinta è stata costretta a stabilirsi a Istanbul, dove ha iniziato la sua vita da latitante. Farah dopo la nascita di suo figlio, Kerimşah, ha scoperto che quest'ultimo soffre di una malattia rara e per guadagnarsi da vivere ha iniziato a lavorare illegalmente come donna delle pulizie a Istanbul per il il gangster Tahir Lekesiz, con il quale intraprende una relazione. Farah durante il suo lavoro, è stata testimone oculare dell'omicidio di un poliziotto commesso dalla mafia.

Episodi

Personaggi e interpreti 
 Farah Erşadi, interpretata da Demet Özdemir.
 Tahir Lekesiz, interpretato da Engin Akyürek.
 Mehmet Koşaner, interpretato da Fırat Tanış.
 Vera Akıncı, interpretata da Senan Kara.
 Perihan Koşaner, interpretata da Lale Başar.
 Kaan Akıncı, interpretato da Oktay Çubuk.
 Bekir, interpretato da Mert Doğan.
 Gönül Koşaner, interpretata da Derya Pınar Ak.
 İlyas, interpretato da Kemal Burak Alper.
 Kerimşah, interpretato da Rastin Paknahad.
 Orhan Koşaner, interpretato da Ali Sürmeli.
 Ali Galip, interpretato da Mustafa Avkıran.
 Hamza, interpretato da Alper Türedi.

Produzione 
La serie è diretta da Recai Karagöz, scritta da Deniz Dargı, Cem Görgeç e Cenk Boğatur e prodotta da O3 Medya.

Adattamento 
La serie è un adattamento turco della serie argentina del 2017 La chica que limpia.

Riprese 
Le riprese della serie sono iniziate l'8 gennaio 2023 a Istanbul e nei dintorni, in particolare nel quartiere di Galata e nel distretto di Beşiktaş.

Promozione 
L'esordio della serie, previsto per il 1º marzo 2023, è stato annunciato il 20 febbraio tramite il profilo Twitter della serie e dalla società di produzione O3 Medya. I primi promo della serie sono stati rilasciati da Fox dal 3 febbraio.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serial televisivi di Fox (rete televisiva turca)